Ronquillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Ronquillo, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Ronquillo (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar